Le  Championnat d'Europe masculin de volley-ball a lieu du 2 au  à  Rome (Italie) et à Belgrade (Serbie-et-Monténégro).

Équipes présentes

Formule de compétition 
Au cours du tour préliminaire, les 12 équipes sont divisées en deux groupes de six, et disputeront des matches en round robin. Les deux premières équipes des deux groupes sont qualifiées pour les demi-finales croisées ( A contre  B ;  A contre  B). Les équipes classées à partir de la  sont éliminées.

Les équipes classées de 1 à 7 au classement final sont directement qualifiées pour le championnat d'Europe 2007 en Russie.

Déroulement de la compétition

Poule A

Poule B

Final Four

Classement final

Équipe-type 
 MVP : Alberto Cisolla 
 Meilleur attaquant :  
 Meilleur contreur : Luigi Mastrangelo 
 Meilleur serveur : Ivan Miljković 
 Meilleur réceptionneur : Pavel Abramov 
 Meilleur passeur : Nikola Grbić 
 Meilleur libero : Mirko Corsano

Composition des équipes























2005
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2005
Volley-ball masculin 2005
Europe masculin 2005
Europe masculin 2005
Europe masculin 2005
Europe masculin 2005
Championnat Europe Volley-ball masculin
2005 en Serbie-et-Monténégro
Europe masculin